Miejscowości w USA:
 Holly Grove – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
Gminy w USA:
 Holly Grove (ang. Holly Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gates